Alpaugh ist der Name von:
 Alpaugh Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Alpaugh Irrigation District Canal, ein Kanal im US-Bundesstaat Kalifornien
 Alpaugh (Kalifornien), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 West Alpaugh, Kalifornien